Инь Хунбо (; 30 октября 1989, Чанчунь, провинция Цзилинь, КНР) — китайский футболист, полузащитник клуба китайской Суперлиги «Хэбэй Чайна Форчун». Является членом национальной сборной Китая по футболу.

Карьера игрока 
Инь Хунбо начал футбольную карьеру в клубе из третьего дивизиона Китая «Гуандун Жичжицюань» в 2007 году. Выступал составной частью команды, которая в сезоне 2008 года вышла в первую лигу. В сезоне 2011 года стал капитаном команды после того, как Ли Чжихай получил травму и пропустил большую часть сезона. В январе 2013 года Инь перешёл в клуб первой лиги «Хэнань Констракшн» на правах свободного агента.

24 января 2017 года Инь перешёл в клуб Суперлиги «Хэбэй Чайна Форчун». Дебютировал за новую команду 11 марта 2017 года в матче против «Чунцин Лифань», который закончился вничью 1—1. Забил первый гол за клуб 8 апреля 2017 года в матче против «Шанхай Шэньхуа», который закончился победой его клуба со счётом 4-2.

Международная карьера 
Инь дебютировал за национальную команду Китая 10 января 2017 года в матче против команды Исландии на международном турнире Кубок Китая 2017, а команда проиграла со счётом 2-0. Забил первый гол и трижды отдал результативные передачи в матче 7 июня 2017 года, а сборная победила команду Филиппин со счётом 8—1.

Международная статистика

Голы за сборную 

 Счёт и голы сборной Китая показаны первыми.

Достижения 
 «Хэнань Констракшн»
 Победитель первой лиги: 2013

Личная жизнь 
В 2015 году Инь получил диплом бакалавра в Южно-китайском педагогическом университете.

Ссылки 
 Профиль игрока на сайте Sodasoccer.com

Примечания 

Футболисты Китая
Игроки сборной Китая по футболу
Игроки ФК «Гуандун Жичжицюань»
Игроки ФК «Хэнань Суншань Лунмэн»
Игроки ФК «Хэбэй»